Kalan je 181. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 960 oseb, na dan 1. januarja 2011 pa 954 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Ajda Kalan (-Lesjak), (1943–2014), radijska in televizijska napovedovalka
 Ana Kalan, pevka
 Anja Kalan (*1976), alpska smučarka
 Andrej Kalan (1858–1933), duhovnik, prošt, politik, prevajalec, čebelar
 Barbara Kalan, alpska smučarka
Ela Kalan, igralka
 Filip Kumbatovič Kalan (1910–1989), pisatelj, kritik, esejist, teatrolog, akademik
 Franc Kalan (1913–?), športni delavec in pedagog
 Gabrijel Kalan (*1986), hokejist
 Gordana Živčec Kalan (*1951), zdravnica, zdravstvena funkcionarka
 Janez (Evangelist) Kalan (1868–1945), duhovnik, urednik, pisatelj
 Janez Krstnik Kalan (1894–1963), duhovnik, kanonik 
 Janko Kalan (1855–1901), šahist 
 Jaro Kalan (*1946), smučarski trener, športni delavec 
 Jernej Kalan (*1963), baletnik 
 Jože Kalan (*1952), vojaški pilot
 Jurij Kalan (*1961), slikar
 Lojze Kalan, kolesar
 Ludovika Kalan (1900–1983), učiteljica in pesnica
 Luka Kalan (*1993), hokejist
 Mara Kalan (*1934), učiteljica, publicistka in prevajalka
 Mija Kalan (1927–1997), novinarka, prevajalka in radijska sodelavka
 Milan Kalan (1928–1996), igralec
 Mira Kalan, umetnostna zgod. in zgodovinarka, muzealka (Škofja Loka)
 Neva Kalan (*1981), košarkarica
Nika (Juvan) Kalan (1930–2020), igralka
 Odo Kalan (1929–2014), ekonomist, strokovni publicist in športni delavec
 Pavle Kalan (1900–1974), slavist, pedagog in bibliotekar
 Pavle Kalan (1929–2005), skladatelj, glasbeni pedagog
 Sašo Kalan (*1974), glasbenik, oblikovalec zvoka, producent, skladatelj
 Tjaša Kalan (*1996), športna plezalka
 Valentin Kalan (*1943), zgodovinar (antične) filozofije, prevajalec, grecist, univ. profesor
 Zdravko Kalan (1906–1992), pravnik, publicist, izseljenec

Glej tudi 

 priimek Kalin
 priimek Kalaš
 priimek Kaplan

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki